Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Hungarian Ladies Open) van 2018 vond plaats van 19 tot en met 25 februari 2018 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Tímea Babos was als derde geplaatst – in de tweede ronde werd zij uitgeschakeld door Mona Barthel.

De ongeplaatste Alison Van Uytvanck uit België won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste Slowaakse Dominika Cibulková in drie sets. Van Uytvanck wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Boedapest op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2018. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de kwartfinale, waarin zij niet opgewassen was tegen Mona Barthel. Haar landgenote Kirsten Flipkens kwam niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Hsieh Su-wei en Oksana Kalasjnikova had enkel de tweede zich voor deze editie ingeschreven. Zij speelde aan de zijde van de Russin Natela Dzalamidze – zij vormden het derde reekshoofd. Zij werden in de tweede ronde uitgeschakeld door het ongeplaatste Roemeense duo Irina Maria Bara en Mihaela Buzărnescu.

Het ongeplaatste duo Georgina García Pérez en Fanny Stollár won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Belgisch/Zweedse koppel Kirsten Flipkens en Johanna Larsson in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

De andere Belgische die meespeelde, was Ysaline Bonaventure – met de Hongaarse Réka Luca Jani aan haar zijde bereikte zij de tweede ronde.

Ook de Nederlandse Lesley Kerkhove bereikte de tweede ronde, samen met Wit-Russin Lidzija Marozava – zij waren het vierde reekshoofd. Haar landgenote Eva Wacanno, die samenspeelde met de Australische Monique Adamczak, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Boedapest 2018
Boedapest